Az alábbi lista a Salzburgi főegyházmegye püspökeit, érsekeit tartalmazza.

Salzburgi püspökök (696 – 798)

Salzburgi érsekek (798 – napjaink)

Jegyzetek

Fordítás

Források 
 , 108–110. oldal

Egyházi vezetők listái
Német részuralkodók listái
P